Agathocle ou Agathoclès  est un nom propre masculin d'origine grecque (). Il peut désigner :

Culture et société

Littérature 
 Agathocles, un des premiers romans de Caroline von Pichler.

Musique 
 Agathocles, un groupe belge de grindcore (1985-).

Théâtre 
 Agathocle, une pièce de Voltaire.

Personnalités 
 Agathocle d'Alexandrie, un ministre de Ptolémée IV ;
 Agathocle de Bactriane, un roi gréco-bactrien (190-180 av. J.-C.) ;
 Agathocle de Chios, un agronome hellénistique ;
 Agathocle de Syracuse, tyran puis roi de Syracuse (361-289 av. J.-C.) ;
 Agathocle (fils de Lysimaque), fils de Lysimaque (mort vers 283 av. J.-C.).